Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ecuador Open Quito 2015. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Die Qualifikation fand vom 31. Januar bis 2. Februar 2015 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 47 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Quito